Radeon peut désigner :

 Radeon, une famille de cartes graphiques fabriquées par ATI puis par AMD ;
 radeon, un pilote libre pour les cartes graphiques AMD Radeon sous Linux.